Ю́рий Ива́нович Корне́ев (26 марта 1937, Москва, СССР — 17 июня 2002, Москва, Россия) — советский баскетболист, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр. Заслуженный мастер спорта СССР (1956).

Биография 
Родился 26 марта 1937 года в Москве.

Окончил Московский технологический институт легкой промышленности по специальности «инженер-экономист». Окончил также ГЦОЛИФК.

Учась в институте, участвовал в соревнованиях на первенство Москвы, где был замечен и в 17 лет приглашен в БК «Динамо».

Также играл за ЦСКА (1962—1966).

На Олимпиаде 1960 года в составе сборной СССР сыграл 8 матчей и стал обладателем серебряной медали. На следующих Играх вновь выиграл серебро, проведя все 9 матчей.

Победитель Спартакиад 1959 и 1963 годов в составе сборной Москвы.

Шестикратный чемпион СССР в сезонах 1958/59, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65 и 1965/66, обладатель Кубка чемпионов в сезоне 1962/63.

С 1968 по 2000 год тренировал юных баскетболистов в ДЮСШ Москворецкого (ранее — Советского) района Москвы (ныне — СДЮШОР№ 49 «Тринта» имени Ю. Я. Равинского). Среди его воспитанников — А. Вадеев, выступавший за ЦСКА, многократный чемпион России.

Был женат, сын Михаил, баскетболист, трагически погиб в 1992 году.

Скончался 17 июня 2002 года в Москве. Похоронен на 9-м участке Ваганьковского кладбища.

Примечания

Ссылки 
 

Баскетболисты СССР
Игроки БК «Динамо» Москва
Игроки БК ЦСКА Москва
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1960 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1964 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1960 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1964 года
Игроки сборной СССР по баскетболу
Чемпионы СССР по баскетболу
Чемпионы Европы по баскетболу
Чемпионы Спартакиады народов СССР
Баскетбольные тренеры СССР
Выпускники Московского государственного текстильного университета имени А. Н. Косыгина
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма
Похороненные на Ваганьковском кладбище